De Nederlandse voetbalclub Sc Heerenveen speelt sinds 1995 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen 
Alle uitslagen vanuit het gezichtspunt van sc Heerenveen.

Totaal aantal punten behaald voor UEFA Coëfficiënten: 46.0

Statistieken
 Bijgewerkt tot en met Europa League 2012/13
Bij de tweede wedstrijden wordt uitgegaan van de eventuele eindstand na de verlenging. Zodoende is NK Varteks Varaždin - sc Heerenveen (EC-II, 98/99) genoteerd als een 4-2 nederlaag.

Totalen

Thuis & Uit

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Nederland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Sc Heerenveen
Sc Heerenveen